Lesaca, appellation espagnole de Lesaka ville et municipalité de la Communauté forale de Navarre (Espagne).

Patronyme 

 Juan Gómez de Lesca, matador espagnol.
Patronyme hispanique